Елені Даніліду і Віталія Дяченко були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати окремо. Даніліду грала в парі з Евою Бірнеровою, але в першому колі їх перемогли сестри Людмила і Надія Кіченок.
Дяченко грала в парі з Акгуль Аманмурадовою, але в півфіналі їх перемогли Паула Каня і Поліна Пєхова.
Канія і Пєхова виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна Чакветадзе і Весна Долонц, які знялися після поразки в першому сеті 2–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2012